Џеси Џејн (; Форт Ворт, Тексас, 16. јул 1980), право име Синди Тејлор (), америчка је порнографска глумица.

Каријера 
Пре него што је започела своју каријеру у порно-индустрији, Џеси се бавила манекенством. На филму се појавила први пут 2003. године у непорнографском филму -{Baywatch: Hawaiian Wedding}-, а 2007. године снима свој први порно-филм.

Џејнова за себе каже да је бисексуалка.

Награде и номинације

AVN награда

FAME

XBIZ

XRCO

Слике

Референце

Спољашње везе 

 
 Званични вебсајт Упозорење: експлицитни порнографски садржај
 Профил на IAFD-ју Упозорење: експлицитни порнографски садржај
 Џеси Џејн на Сисопедији

Рођени 1980.
Америчке порно глумице
Америчке глумице
Америчке манекенке
Добитници награде AVN
ЛГБТ+ глумци